TyC Sports 3 es un canal de televisión por suscripción deportivo argentino. Pertenece a Torneos y al Grupo Clarín. Transmite los partidos que no se pueden emitir por TyC Sports o TyC Sports 2.

Historia 

Fue lanzada en octubre de 2015 con el objetivo de transmitir las Eliminatorias Sudamericanas 2018 para la Argentina, junto a TyC Sports y TyC Sports 2.

Desde 2020 hasta 2022 transmite la Eliminatorias Sudamericanas para Catar 2022.

También transmite algunos eventos en vivo de los Juegos Olímpicos 2020 de Tokio en 2021.

Programación 
 Partidos de la selección Argentina
 Torneo Preolímpico Sudamericano Sub-23
 Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2022

Enlaces externos 
 Sitio oficial
 Sitio oficial de la productora TyC
 Sitio oficial del Grupo Clarín

Referencias

Véase también 
 TyC Sports
 TyC Sports 2
 TyC Sports Internacional

TyC Sports
Canales y estaciones de televisión fundados en 2015
Canales de televisión de Argentina fundados en el siglo XXI
Televisión de Argentina en 2015
Canales de televisión de la ciudad de Buenos Aires